«Ста́лин» () — телефильм, снятый Иваном Пассером в 1992 году для телеканала HBO, в заглавной роли Роберт Дюваль. Фильм получил три премии «Золотой глобус» среди различных наград, включая кинематографические премии для Вилмоша Жигмонда, а также лучшую мужскую роль для Роберта Дюваля. Съёмки проходили в Будапеште (Венгрия) и Москве (Россия), где в течение нескольких недель, предшествовавших распаду Советского Союза, был обеспечен чрезвычайный доступ к зданиям Кремля.

Сюжет 
Фильм изображает политическую карьеру и личную жизнь бывшего лидера Советского Союза, уроженца Грузии Иосифа Джугашвили, который позже принял имя Иосифа Сталина, демонстрируя своё правление и то, как он смог вывести Советский Союз на место великой державы на мировой арене, но с последствиями: в данном случае разрушением его семьи, а также массовым убийством миллионов его собственных российских революционных партнёров и, в конечном счёте, его коррупционными актами в Коммунистической партии. Основное внимание уделяется поведению Сталина и его последствиям. Эта история рассказана дочерью Сталина Светланой, которая перебежала в Соединённые Штаты в 1967 году.

Фон

Начало 
Идея фильма о Сталине возникла после показа телевизионного фильма «Инферно», выпущенного компанией Carliner, на канале Рамп 7. Трансляция на ABC была случайно замечена официальной российской делегацией во время пребывания в США. Будучи увлечена антиядерной тематикой, она пригласила Carliner на несколько семинаров и демонстраций в Россию. В конце концов, пока он посещал страну, фильм транслировался по российскому телевидению и был благосклонно снят. Это позволило Carliner впоследствии получить разрешения на съёмку оригинальных залов. Когда то Carliner изучал русскую историю в Принстонском университете, поэтому была близка идея снять фильм о Сталине. Только председатель кабельного телеканала HBO Майкл Лис согласился взять проект на себя. Он сам много лет играл с мыслью о реализации сталинского фильма. Затем потребовалось ещё два года и помощь российских чиновников, которые занимались сталинским временем и предоставляли доступ к архивам и историческим записям. В июле 1991 года проект был представлен как «первый честный, полностью личный отчёт о спорных, диктаторских крысах Советского Союза». Carliner подчеркнул, что это будет не только историческая биография, но и гангстерский фильм.

Хотя, по словам Carliner, Аль Пачино проявил интерес к главной роли, за роль Сталина был взят Роберт Дюваль. Сам Дюваль также не был первым выбором, поскольку по своей конституции он был похож на Ленина.

Макияж 
Для того, чтобы сопоставить Роберта со Сталиным, был нанят специалист по макияжу и лауреат премии «Оскар» Стефан Дюпюис.

Награды 
«Сталин» номинировался на премию «Золотой глобус» в 1993 году как «Лучший мини-сериал или фильм для TV». Актёры фильма получили премии в номинациях: «Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV» — Роберт Дюваль, «Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV» — Максимилиан Шелл, «Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV» — Джоан Плаурайт. Также фильм номинировался и выиграл другие премии, в том числе «Эмми».

В ролях 
 Роберт Дюваль — И. В. Сталин
 Максимилиан Шелл — В. И. Ленин
 Джулия Ормонд — Надежда Аллилуева
 Рошан Сет — Л. П. Берия
 Джон Боуи — К. Е. Ворошилов
 Мюррей Эван — Н. С. Хрущёв
 Клайв Меррисон — В. М. Молотов
 Леван Учанейшвили — Лазарь Каганович
 Евгений Лазарев — Андрей Вышинский
 Дэниел Мэсси — Л. Д. Троцкий
 Йерун Краббе — Н. И. Бухарин
 Андраш Балинт — Г. Е. Зиновьев
 Эмиль Волк — Л. Б. Каменев
 Колин Дживонс — Г. Г. Ягода
 Матьяш Устич — Николай Ежов
 Мириам Маргулис — Н. К. Крупская
 Кевин Макнелли — Сергей Киров
 Джоан Плаурайт — Ольга Аллилуева
 Фрэнк Финлей — Сергей Аллилуев
 Джим Картер — Серго Орджоникидзе
 Равиль Исянов — Яков Джугашвили
 Станислав Стрелков — Василий Сталин
 Лайза Орголини — Анна Ларина
 Джоанна Рот — Светлана Аллилуева
 Олег Табаков — доктор Виноградов
 Всеволод Ларионов — доктор Лукомский
 Александр Феклистов — Леонид Николаев
 Наталья Кислицына — Наталья Седова
 Елена Серопова — жена Берии

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на сайте Metro Goldwyn Mayer

Телефильмы 1992 года
Телефильмы-биографии
Телефильмы-драмы
Телефильмы Венгрии
Телефильмы России 1992 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Фильмы-биографии Венгрии
Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы-драмы США
Фильмы Ивана Пассера
Фильмы Венгрии 1992 года
Фильмы США 1992 года
Фильмы, снятые при участии студии «ТРИТЭ»
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы об Иосифе Сталине
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы об Иосифе Сталине
Фильмы:Персонаж:Клим Ворошилов
Фильмы:Персонаж:Лаврентий Берия
Фильмы:Персонаж:Надежда Крупская
Фильмы:Персонаж:Серго Орджоникидзе
Фильмы:Персонаж:Никита Хрущёв
Иностранные фильмы о Гражданской войне в России
Смерть и похороны Иосифа Сталина в кино
Фильмы:Персонаж:Сергей Киров